Sounds of Decay  (рус. "Звуки разложения") — мини-альбом из трёх песен шведской метал-группы Katatonia, выпущенный в 1997 году.

Обложкой мини-альбома является кадр из фильма «Порождённый», на котором изображён немощный бог.

Существует невыпущенная версия мини-альбома, записанная при участии Фредрика Норрмана. Группе пришлось записывать альбом дважды, так как результат первой записи был ужасен из-за того, что группа находилась в состоянии похмелья. И по неизвестным причинам, они не позвали Фредрика вновь принять участие в записи. Согласно Микаэлю Окерфельдту, он предпочитает невыпущенную версию, потому что она «более брутальна». Также этот мини-альбом является последней записью группы, в которой Микаэль сыграл важную роль.

Также была записана четвёртая композиция под названием «Untrue», но она не попала в оригинальный релиз. Позднее она была выпущена на сборнике Brave Yester Days в 2004 году; это единственный материал, выпущенный с первой сессии записи.

Мини-альбом также представлен на переиздании альбома Brave Murder Day на Peaceville в 2006 году.

Список композиций

Участники записи 
Группа
 Йонас Ренксе — вокал, ударные
 Микаэль Окерфельдт — грязный вокал
 Андерс Нюстрём — гитара, бас-гитара
Продакшн
 Томас Скогсберг — сведение

Примечания 

Мини-альбомы 1997 года
Мини-альбомы Katatonia
Альбомы Avantgarde Music
Мини-альбомы Peaceville Records